Teodor Kajetan Szydłowski (zm. 1792) – chorąży Ziemi i Poseł Warszawski Województwa Mazowieckiego, wojewoda płocki, właściciel miasta Praga, dziś Warszawa
 Teodor Karol Szydłowski  (1793-1863) – major, adiutant księcia Józefa Poniatowskiego z czasów Księstwa Warszawskiego